Франсис Жан Бланш (; 20 июля 1921, Париж, Франция — 6 июля 1974, там же) — французский актёр-комик, писатель, поэт.

Биография 
Франсис Жан Бланш родился в 1921 году. Рос и воспитывался в творческой среде: отец — актёр Луи Бланш, мать — Жермен Анна Франсуаза Пети, дядя — брат отца, известный во Франции художник Эмануиль Бланш. С ранних лет молодой человек увлекался театром и эстрадой, но первый серьёзный успех пришёл только в начале 1950-х годов в комическом дуэте с Пьером Даком. Их диалоги и скетчи, которых в эти годы было создано более 200, транслировались по национальному радио и телевидению. В 1960-е годы вёл на радио авторскую программу, в которой придумывал и организовывал оригинальные телефонные розыгрыши, которые транслировались в прямом эфире. Писал стихи и тексты песен для исполнителей-шансонье, например Шарля Трене, а также создал самые узнаваемые до настоящего времени переводы на французский язык рождественских песен «Jingle Bells» и «White Christmas». Написал несколько песен для Эдит Пиаф, придумывал и принимал участие в так любимых ею розыгрышах друзей и знакомых.

Театральную и эстрадную деятельность совмещал с работой в кино, где выступал в роли автора диалогов и текстов песен. Также сам с успехом снимался в кинокомедиях. Наиболее известны его гротескные образы гестаповца, оберштурмфюрера «папаши Шульца» в фильме «Бабетта идёт на войну», мэтра Фоласа в фильме «Дядюшки-гангстеры» и агента КГБ Бориса Васильева в фильме «Барбузы – секретные агенты». В советской печати 1960-х годов широко освещался фильм «Медведь» (, 1960 год), где Бланше снялся в составе трио с итальянским комиком Раскелем и медведем Гошей, предоставленным Росгосцирком.

Неожиданно скончался от сердечного приступа в возрасте 52 лет, как полагают близкие из-за небрежного лечения сахарного диабета. Похоронен во дворе церкви городка Эз, одного из курортных мест Французской Ривьеры.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки